nkd steht für:
 Koireng (ISO-639-3-Code), eine der Zeme-Naga-Sprachen in Nordost-Indien

NKD steht für:
 NKD, deutscher Textileinzelhändler
 IATA-Code vom Flugplatz Sinak in Sinak (Indonesien), Papua (Provinz), Indonesien

Abkürzung